Il singolare maschile del Rogers Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Novak Đoković era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo sconfiggendo in finale Richard Gasquet per 6-3, 6-2.

Giocatori

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (campione)
  Andy Murray (terzo turno, ritirato)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Janko Tipsarević (semifinale)
  Juan Martín del Potro (secondo turno)
  Juan Mónaco (terzo turno)
  John Isner (semifinale)

 Gilles Simon (secondo turno)
 Marin Čilić (terzo turno)
 Mardy Fish (quarti di finale)
 Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
 Kei Nishikori (secondo turno)
 Richard Gasquet (finale)
 Florian Mayer (secondo turno)
 Milos Raonic (quarti di finale)

Qualificati 

  Jürgen Zopp (primo turno)
  Michael Berrer (primo turno)
  Wayne Odesnik (primo turno)

 Fabio Fognini (secondo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
 Flavio Cipolla (secondo turno)

Lucky loser 
  Matthew Ebden (secondo turno)

Tabellone

Legenda

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Rogers Cup 2012
ATP World Tour 2012